L'expression Hong Kong Film Awards 1991 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1991
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1992 mais honorait des films sortis en 1991 à Hong Kong